Mundial puede referirse a:

 la Copa Mundial de Fútbol;
 un campeonato mundial de cualquier deporte;
 el mundo como experiencia que circunda al hombre, y en particular el planeta Tierra;
 el álbum Mundial (2010), del cantante puertorriqueño Daddy Yankee;
 la revista Mundial, publicada en Perú entre 1920 y 1931.